Йоаннетта Крюгер і Франческа Ск'явоне були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Євгенія Куликовська і Катерина Сисоєва з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Жінки, парний розряд
Тур WTA 2002